Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Urbańska-Miszczyk – polska artystka szklarz
 Stanisław Miszczyk – polski tancerz i choreograf